Sinogram

 Sinogram (medycyna) – tablica danych uzyskanych podczas tomografii komputerowej.
 Sinogram (językoznawstwo) – znak pisma chińskiego i innych dalekowschodnich systemów pisma.